Amaru poate fi:

 Amaru (poet) - poet indian de limbă sanscrită
 Amaru - localitate în județul Buzău.

 Túpac Amaru (1545 — 1572), considerat „ultimul Rege Inca”, a condus o răscoală împotriva spaniolilor în secolul al XVI-lea